Вихрен може да се отнася за:

 Вихрен, връх в Пирин, България;
 Вихрен, хижа в подножието на едноименния връх;
 Вихрен, село в Югозападна България;
 ПФК Вихрен, български футболен отбор.